Garibaldi FS può riferirsi a:

Stazione di Milano Porta Garibaldi, stazione ferroviaria sita a Milano.
Garibaldi FS, stazione delle linee M2 e M5 della metropolitana di Milano.